Грачики, Грачинская — река в России, протекает по Каменскому и Тарасовскому районам Ростовской области. Устье реки находится в теряется близ р. Северский Донец. Длина реки составляет 18 км. Площадь водосборного бассейна — 56,7 км².

Начинается в урочище Дубовой, течёт по открытой местности в северо-восточном направлении. В низовьях протекает по северной окраине деревень Верхние Грачики и Нижние Грачики. Теряется в левобережье Северского Донца в лесу между Нижними Грачиками и озером Кочечник. В XIX веке впадала в Северский Донец.

Основной приток — балка Крутая — левый.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северский Донец от границы РФ с Украиной до впадения реки Калитва, речной подбассейн реки — Северский Донец (российская часть бассейна). Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010400512107000013716.

Примечания 

Реки Ростовской области
Бассейн Северского Донца